Здуње се може односити на:
 Здуње (Гостивар), насељено место у општини Гостивар, Северна Македонија
 Здуње (Македонски Брод), насељено место у општини Македонски Брод, Северна Македонија